Honda Indy 200 2010 — это четвёртая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Mid-Ohio Sports Car Course, а также двенадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 8 августа 2010.

Заезд проведен на 85 кругов по 3.634-километровой конфигурации лексингтонской трассы.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Уилл Пауэр завоёвывает 7-й поул в сезоне. В 5-й раз в сезоне стартовав первым он не может выиграть. В решающий момент его пит-команда оказалась хуже конкурентов. Уилл, тем не менее, финиширует вторым и минимизирует потери в чемпионате.

Гонку же выигрывает Дарио Франкитти. Для шотландского пилота Chip Ganassi Racing эта победа становится второй в сезоне и первой после триумфа на Indy 500. Дарио сокращает разрыв в чемпионате от австралийца до 41 очка.

Третьим финиширует неудачник гонки в Эдмонтоне Элио Кастроневес. Бразилец впервые с Айовы значится в Top3 в итоговом финишном протоколе.

Длительное время лидировавший в гонке Алекс Тальяни ( первый пит-стоп канадца случился как раз незадолго до основной волны пит-стопов и, предшествовавшего этому, выезда машины безопасности ) в итоге финиширует четвёртым.

Победитель предыдущей гонки в Эдмонтоне Скотт Диксон финиширует лишь 5-м, осложняя себе борьбу за чемпионский титул - Пауэр теперь впереди на 82 балла, а Франкитти - на 41.

Наилучший прорыв по ходу гонки удался Рафаэлю Матосу. Бразилец, отыграв 12 позиций, финиширует 7-м.

Худшую гонку в сезоне проводит Даника Патрик - американка вне Top20 на финише.

Продолжает неплохо выступать Симона де Сильвестро. После удачно проведённых канадских этапов швейцарка смогла поддержать темп и в Мид-Огайо: квалифицировавшись 10-й она финиширует 8-й.

Седьмую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. На этот раз его заменяет дебютант чемпионата Джей-Ар Хильдебранд.

В пелотоне тк же появился ещё один дебютант - из-за финансовых проблем Марио Романчини вынужден пропустить этап и его место за рулём машины №34 занял Франческо Драконе.

Лишь в третий раз в сезоне на старт выходит 27 или более пилотов.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Эдмонтон
Август 2010 года
Моторные виды спорта
2010